ITF har flere betydninger:
 International Taekwondo Federation – internationalt Taekwondo-forbund
 International Tennis Federation – internationalt tennis-forbund
 International Transport Workers' Federation – international sammenslutning for transportarbejdere